Клейнман — еврейская фамилия.

 Клейнман, Александр Филиппович (1889—1974) — советский юрист, правовед-процессуалист, адвокат.
 Клейнман-Козловский, Леопольд (1918—2019) — польский дирижёр, пианист, композитор, известный как «последний клезмер Галиции».